Sonnau ist die Bezeichnung von

Ortsnamen
 Sonnau (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Sonnau (Starnberg), Ortsteil der Stadt Starnberg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Sonnau, bis 1938 Schedlisken, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Siedliska (Ełk), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Weitere
 Sonnau, eine Handelsmarke in der DDR für Geschirr des VEB Tafelgeräte Karl-Marx-Stadt